De gemeente Edam-Volendam heeft 157 gemeentelijke monumenten, hieronder een overzicht. Zie ook de rijksmonumenten in Edam-Volendam.

Edam 
De plaats Edam kent 95 gemeentelijke monumenten, zie de lijst van gemeentelijke monumenten in Edam

Oosthuizen
De plaats Oosthuizen kent 1 gemeentelijk monument:
 
 
|}

Volendam
De plaats Volendam kent 61 gemeentelijke monumenten:
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

|}

Zie ook 
 Lijst van rijksmonumenten in Edam-Volendam

Monument in Edam-Volendam
Edam-Volendam
Edam-Volendam